Alusz Iphigenia Eperje-Tokay est un personnage de fiction de La Geste des Princes-Démons écrite par l'écrivain américain Jack Vance.

Princesse de Gentilie 
Sur Thamber, la planète oubliée de tous sur laquelle vivent des êtres enchantés tels les kourgarou, Alusz Iphigenia est princesse d'un petit royaume pacifique.
Sur ce monde romantique, peuplé de chevaliers vaillants qui combattent des monstres légendaires et qui font la cour à des dames en tenues de soie, Alusz Iphigenia coule une vie paisible.
Jusqu'au jour où Kokor Hekkus, le seigneur de Misk menace de déclarer la guerre au royaume de Vadrus voisin de la Gentilie si Alusz ne l'épouse pas, au lieu de Sion Trumble le prince de Vadrus auquel elle était pratiquement fiancée.
Ne voulant pas déclencher une guerre par son choix, mais voulant à tout prix éviter Kokor Hekkus, elle décide de s'enfuir. Sion Trumble capture pour elle un astronef et l'envoie à son bord vers l'inconnu.

Ignorant jusqu'alors tout du vaste univers qui se déploie devant elle, Alusz s'instruit au plus vite en , et parvient à trouver l'information qu'il lui fallait : le seul endroit où elle sera à l'abri d'un criminel de l'envergure de Kokor Hekkus est Interéchange.
Suivant les instructions d'un guide de l'espace à la lettre, elle met le cap sur la planète Sassani.

Évaluée à dix milliards  
Une fois arrivée, elle se place elle-même dans la situation de rançonnée et elle évalue son gage à 10 000 000 000 d'UVS, une somme colossale même pour une planète entière, et accessoirement, le maximum qu'elle pouvait demander. Pour éviter toute curiosité importune, elle fixe elle-même un prix de 10 000 UVS pour quiconque voudrait la voir. Elle est assurée d'être débarrassée de son ennemi, même si le prix à payer est très lourd.
Kokor Hekkus n'ignore rien de ses projets, car sous l'apparence de Sion Trumble, il s'amuse sans cesse à se créer de nouvelles histoires toutes plus fantastiques ou romantiques les unes que les autres.

Pour récupérer sa belle qui ne veut pas de lui, il entreprend d'enlever les cent familles les plus riches de l'Œcumène. À chacune, il demande 100 000 000 UVS. Il perçoit régulièrement les gages qui sont versés, et Alusz Iphigenia voit fondre petit à petit la barrière qui la sépare du Prince-Démon.
À Interéchanges, elle croise la route de Kirth Gersen qui a été rançonné par Kokor Hekkus. Celui-ci, après l'avoir trouvée un bref instant presque banale, s'aperçoit que ses traits discrets masquent sa beauté au premier abord, et il ne tarde pas à en tomber amoureux. Cependant, après lui avoir rapidement confirmé qu'elle vient bien de Thamber où vit Kokor Hekkus, elle l'éconduit par un silence morose .

Retour sur Thamber 
Mais Kirth Gersen trouve le moyen de fabriquer des faux billets, et ainsi de résilier son gage. Il ne tarde pas à revenir pour payer celui d'une Alusz Iphigenia réticente. Après qu'il l'a rassurée et qu'elle a reçu l'argent de sa propre rançon, ils retournent au vaisseau de Gersen.
Là, il lui explique qu'il l'a libérée pour deux raisons. Premièrement, il la trouve fantastiquement belle, et il trouve qu'elle vaut bien dix milliards, mais c'est aussi parce qu'elle connaît l'emplacement de la planète Thamber où Gersen pourra trouver et tuer son ennemi.

L'affaire commence mal quand Alusz Iphigenia affirme ne pas connaître l'emplacement de Thamber, mais finalement à l'aide d'une antique chanson, ils parviennent à trouver la planète et à s'y poser.
Les ennuis continuent alors : leur glisseur a  et ils ne peuvent plus s'en servir. De plus ils tombent sur de rudes hommes du désert et ils sont contraints de voyager avec eux. Là, Kirth Gersen affronte successivement deux des guerriers de la troupe, dont leur redoutable chef pour épargner à Alusz d'être leur esclave sexuelle comme le veut leur coutume barbare.
Sévèrement meurtri pendant le combat, Gersen est pansé par Alusz Iphigenia qui à plus d'estime pour lui désormais, même si elle reste encore indécise sur ses sentiments.

Finalement, ils capturent sans le savoir Kokor Hekkus alors qu'il se servait de sa machine en forme de monstre Dnazd. Rentrés à Vardus, ils sont accueillis chaleureusement par la noblesse locale, mais Alusz s'aperçoit qu'elle ne voit plus les choses de la même manière qu'avant, et qu'elle n'envisage plus son mariage avec Sion Trumble. Gersen démasque et tue Kokor Hekkus, et Alusz décide de l'accompagner dans ses voyages.

Ils ont une liaison qui dure quelque temps, mais la double identité de Gersen, à la fois le tueur et la personne qu'elle aime la pousse à s'en aller après un désastreux voyage sur Sarkovy la planète des poisons. Elle poursuit sa route seule et Gersen lui assure qu'elle pourra toujours compter sur lui si elle a besoin d'argent ou d'aide.

Notes et références 

Personnage de La Geste des Princes-Démons